Виктор Эмануил Эман (; 22 августа 1833, Эребру — 23 августа 1904) — шведский , , , , . Доктор философии (1859).

Биография 
Образование получил в Эребру, университетах Лунда, Лейпцига и Йены, где изучал философию и лингвистику.

В 1863—1870 годах работал литературным сотрудником в издательстве, затем — соредактором газет Nerikes allhanda и Allehanda för folket (с 1881 года — главный редактор газеты).

Дебютировал в литературе со сборником лирических стихов «Lyriska blad» (1857), положительно принятым критикой; за ним следовали прославившие автора переводы из новых и старых европейских писателей, в том числе Тургенева и Пушкина (1871); поэмы «Потерянный рай» Джона Мильтона (1862). Его перевод «Медеи» Эврипида был отмечен в 1859 году Серебряной медалью Шведской академии.

Переводил также с санскрита и венгерского языка.

Известны также его «Lärobok i engelske språket» (1867) и «Svenskengelsk handordbok» (1872).

Покончил жизнь самоубийством в 1904 году.

Примечания

Ссылки 
 
 Victor Emanuel Öman 

Шведские писатели
Доктора философии
Переводчики с русского языка
Переводчики с английского языка
Переводчики с венгерского языка
Переводчики с санскрита
Самоубийцы
Переводчики Александра Пушкина